Le patronyme néerlandais ou flamand De Neve se rapporte à une relation familiale, du moyen néerlandais neve (en néerlandais : cousin).

Aux Pays-Bas le nom huguenot De Neve/Neve peut se rapporter à la neige (neve), voire au breton nevez (nouveau).

Variantes
Neve, De Neve, De Neeve, 
Nève, De Nève, Denaive 
, , Nèves, , Neuvens
De Neef, De Neeff, Nef, Neffe, de Nef, de Neffe, , De Neft 
De Nefve, De Nefves, Nefve, 
Neefe, Neef,

De Neve 
 Guido de Neve (1963-), violoniste belge ;
 Jan-Baptist De Neve (1870-1942), homme politique belge ;
 Émile de Neve de Roden (1840-1915), homme politique belge.

De Nève
Daniel De Nève, officier de l'ex-gendarmerie belge, présentateur télé.

Neven
 Marcel Neven (1943-), homme politique belge.
 Neven Subotić footballeur.

Nevens
Bart Nevens (1966-), homme politique belge 

Patronyme flamand